Le Samyn des Dames 2018 var den syvende udgave af kvindernes version af landevejscykelløbet Le Samyn, i Hainaut, Belgien. Det blev afholdt den 27. februar 2018 over en distance på 103,7 km. Løbet startede i Quaregnon og sluttede i Dour. Det blev af UCI klassificeret som et 1.2-løb.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb
Trine Holmsgaard kørte for Experza-Footlogix
Camilla Møllebro kørte for Hitec Products-Birk Sport

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
Cykelløb i 2018